Charles Brown (1797-1883) – politico statunitense della Pennsylvania
Charles Brown – giocatore di football americano statunitense
 Charles Brown – musicista statunitense
 Charles Brown – pugile statunitense
 Charles Brown – giocatore di roque statunitense
 Charles Brown – attore e sceneggiatore statunitense del cinema muto
 Charles Brown – costruttore, imprenditore svizzero di origini inglesi

Pagine correlate 
 Charlie Brown (disambigua)